Guga – calciatore brasiliano di ruolo attaccante nato nel 1964
 Guga – calciatore brasiliano di ruolo attaccante nato nel 1977
 Guga – calciatore brasiliano di ruolo difensore nato nel 1998